Marka (plaats), stad in Somalië
 Marka (zanger), Belgische zanger
 Marka (volk), een volk in Burkina Faso en Mali